Финал Кубка Шотландии по футболу 2018 года — финальный поединок розыгрыша Кубка Шотландии сезона 2017/18, в котором встречались «Селтик» и «Мотеруэлл». Матч состоялся 19 мая 2018 года на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго.

Встреча была повторением финалов 1931, 1933, 1951 и 2011 годов, в которых все выиграл «Селтик». Это было также повторением финала Кубка Шотландской лиги, сыгранного шестью месяцами ранее, в котором «Селтик» выиграл со счетом 2:0.

«Селтик» выиграл игру со счетом 2:1 и оформил второй подряд национальный требл, что раньше никто не делал в шотландском футболе.

Путь к финалу

Матч

Отчёт о матче

Примечания

Ссылки 
 Scotland - List of Cup Finals

2018
Матчи ФК «Селтик»
Матчи ФК «Мотеруэлл»
Спортивные соревнования в Глазго